Tovarna avtomobilov Maribor – słoweńska firma motoryzacyjna
 TAM Linhas Aéreas – brazylijskie linie lotnicze
 Tanque Argentino Mediano – współczesny czołg argentyński

Zobacz też:
 Tamm